Die NHL-Saison 1940/41 war die 24. Spielzeit in der National Hockey League. Sieben Teams spielten jeweils 48 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Boston Bruins nach einem 4:0-Erfolg in der Finalserie gegen die Detroit Red Wings. In Montreal übernahm Dick Irvin, der Ex-Coach der Leafs den Trainerjob. Der Umbau des schwachen Teams begann und es sollte noch einige Jahre dauern, bis die Früchte reiften. Derweil dominierten die Bruins, angeführt von der „Kraut Line“ mit Milt Schmidt, Woody Dumart und Bobby Bauer die Liga. Hawks Goalie Sam LoPresti war eines ihrer Ziele. Unglaubliche 83 Schüsse bekam er in einem Spiel auf sein Tor, von denen er 80 hielt. Nachdem in keinem anderen NHL-Spiel je mehr als 73 Schüsse von einem Team abgegeben wurden, hat Lopresti wohl einen Rekord für die Ewigkeit, doch das war nicht die größte Leistung seines Lebens: Zwei Jahre später war er bei der Navy und sein Schiff wurde versenkt. Mit Kameraden wurde er nach 42 Tagen in einem Rettungsboot gerettet.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL-Auszeichnungen

Weblinks 
 
 NHL 1940/41 bei hockeydb.com

Eishockeysaison 1940/41
1940/41